Mombelo ima više značenja:
 Mombelo (Bijela)
 Mombelo (Torino)
 Mombelo (Vareze)